Уругвай принимал участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в семнадцатый раз за свою историю, и завоевал одну серебряную медаль.

Серебро 
 Велоспорт, мужчины — Мильтон Винантс.

Состав олимпийской сборной Уругвая

Велоспорт

Гонки на треке 
Спортсменов — 1

Победители определялись по результатам одного соревновательного дня. В гите победителей определяли по лучшему времени, показанному на определённой дистанции, а в гонке по очкам и мэдисоне по количеству набранных баллов.
Мужчины

Дзюдо 

Спортсменов — 1
Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с проигравшими в полуфинале.

Мужчины

Парусный спорт 

Спортсменов — 1

Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 2
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

Стрельба 

Спортсменов — 1
После квалификации лучшие спортсмены по очкам проходили в финал, где продолжали с очками, набранными в квалификации. В некоторых дисциплинах квалификация не проводилась. Там спортсмены выявляли сильнейшего в один раунд.
Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sport-reference.com 

2000
Страны на летних Олимпийских играх 2000 года